Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal da Cultura (Porto Alegre)
Secretaria Municipal de Cultura de Poá

Desambiguações de política